Джон Си́лкок (; 15 января 1898, Уиган, Англия — 28 июня 1966), более известный как Джек Си́лкок () — английский футболист, левый защитник, наиболее известный по своим выступлениям за английский клуб «Манчестер Юнайтед».

Клубная карьера 
После окончания школы работал шахтёром. Параллельно играл за любительский клуб «Атертон». Главный тренер Юнайтед Джек Робсон заметил его «Манчестер Юнайтед» во время просмотра игры между «Артертоном» и «Экклз Боро», хотя изначально он приехал посмотреть на другого футболиста. Выступление Силкока впечатлило Робсона, и в апреле 1916 года Джек подписал с клубом любительский контракт. В сентябре 1917 года подписал профессиональный контракт. 

Из-за войны официальный дебют Силкока за «Юнайтед» состоялся только 30 августа 1919 года в матче против «Дерби Каунти».

Джек выступал за клуб на протяжении 15 сезонов, сыграв за это время 449 матчей и забив 2 мача. Отличался высокой стабильностью и уверенной игрой в защите. В августе 1934 года был продан в «Олдем Атлетик». На тот момент он занимал второе место по числу матчей за клуб за всю историю, уступая только Джо Спенсу.

Карьера в сборной 
Провёл 3 матча за сборную Англии.

Матчи Силкока за сборную Англии 

Итого: 3 матча / 0 голов; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Атертон»
Игроки ФК «Дройлсден»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»